W Gruzji
 Algeti – wieś w regionie Dolna Kartlia, w gminie Marneuli
 Algeti – wieś w regionie Dolna Kartlia, w gminie Tetri Ckaro
 Algeti – rzeka